Александр Александрович Фоменко (8 января 1964, Николаев, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, защитник.

Игровая карьера 
Уроженец Николаева. Футболом начал заниматься в 1974 году в городской ДЮСШ № 3, первый тренер Владимир Восковский. Во взрослом футболе дебютировал в семнадцатилетнем возрасте в команде местного «Судостроителя», который в срочном порядке был вынужден омолаживать состав из-за вступившего в силу ограничения числа игроков старше 25 лет до 4 человек. Первый матч — 8 апреля 1981 года в матче со «Стахановцем» (Стаханов), выйдя на замену вместо Евгения Галущенко. Первый свой мяч забил 15 мая в ворота «Звезды» (Кировоград). В николавской команде провёл 208 матчей в чемпионатах СССР и Украины. Становился серебряным призёром чемпионата УССР 1990 года.

6 марта 1992 в составе «корабелов» в игре против «Темпа» дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины (всего 18 матчей). С 1993 по 1995 года выступал в командах «Артания» (Очаков), «Таврия» (Херсон), «Мелиоратор» (Каховка), «Полиграфтехника» (Александрия), «Олимпия ФК АЭС» (Южноукраинск) и «Портовик» (Ильичёвск).

Примечания

Литература 
 Двойнисюк А. Л., Кутовой Б. И. Футбольный Николаев. — Николаев: Атолл, 2008. — 488 с., илл., ISBN 966-8147-83-9

Ссылки 
 
 Статистика на сайте allplayers.in.ua

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Артания»
Игроки ФК «Каховка»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Игроки ФК «Портовик» Ильичёвск